ООО «Азерпочт» () — азербайджанская государственная компания, оператор азербайджанской национальной почтовой сети. Член Всемирного почтового союза с 1993 года.

История

Ранняя история 
Создание современной формы почты на территории Азербайджана восходит к первой половине XIX века.

В 1818 году в Гяндже (тогда Елизаветполь) начала работу первая на территории Азербайджана почтовая контора и тем самым была создана почтовая связь. Позже 1826 году в Баку, а затем в 1828 году в Нахичевани были учреждены потовые экспедиции. 12 лет спустя после первой конторы, в Шуше, Шемахе, Баку, Губе и Нахичевани функционировали почтовые конторы.

В 60-70-х годах XIX века в Джульфе также функционировало почтовое отделение, через которое был осуществлен первый международный обмен с Ираном.

6 октября 1918 года в Азербайджанской Демократической Ресрублике было учреждено Почтово-телеграфное агентство.

С распадом СССР и обретением государственной независимости начался новый этап в развитии почтовой связи Азербайджана.

Современный период 
В марте 1997 года была принята краткосрочная программа возрождения и развития, а в декабре был утверждена долгосрочная Концепция развития почтовой связи на 1998—2003 годы.

Почтовые услуги начало оказывать Производственное объединение (ПО) «Азерпочта», которое указом Министерства связи Азербайджанской Республики под № 151 от 29 сентября 1999 года было преобразовано в Государственное предприятие (ГП) «Азерпочта». Таким образом, ГП «Азерпочта» стало правопреемницей ПО «Азерпочта».

В 2002 году были утверждены «Правила почтовой связи».

15 августа 2009 года государственное предприятие «Азерпочта» было преобразовано в ООО «Азерпочт» (Azerpoct).

16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал ООО «Азерпочт» ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

В 2021 году к нему было присоединено, став структурным подразделением, выпускающее почтовые марки и другие филателистические материалы ООО «Азермарка».

Законодательная база

Закон о почтовой связи 

Закон Азербайджанской республики о почтовой связи был принят 29 июня 2004 года президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические, организационные основы деятельности в области почтовой связи, регулирует отношения между организациями почтовой связи и пользователями.

Другие законодательные акты 
Другие законодательные акты, регулирующие почтовую деятельность в Азербайджанской республике:
 Закон о фельдъегерной связи 
 Закон о телекоммуникациях 
 Закон об электронной подписи и электронных документах
 Закон о присоединении к уставу Всемирного почтового союза
 Закон о присоединении к Всемирной почтовой конвенции и её заключительному протоколу
 Закон о присоединении к Общему регламенту Всемирного почтового союза
 Закон о почтовых отправках

Логотипы Азерпочты 
С начала 2011 года Государственное предприятие «Азерпочт» отказалось от старого логотипа. Новый логотип (на фото третий логотип) был создан с началом оказания банковских и финансовых услуг наряду с традиционными почтовыми службами Государственного предприятия «Азерпочт».

Деятельность 
В настоящее время Азерпочта оказывает:

— почтовые услуги
— финансовые услуги, в том числе перевод денег, расчётно-кассовые операции, обменные операции
— платёжные услуги посредством банкоматов, SmartPay, интернет-банкинг, мобильный банкинг

См. также 
 Азермарка
 Почтовые индексы в Азербайджане
 История почты и почтовых марок Азербайджана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ГП «Азерпочта» 
 Официальный сайт Министерства связи и информационных технологий Азербайджанской Республики

Государственные компании
Компании Азербайджана
 
Министерство связи и высоких технологий Азербайджана